Kikai peut désigner :
 Kikai, terme japonais qui signifie « machine » en français ;
 le kikaï, une langue parlée au Japon, dans le nord-est de la préfecture d'Okinawa, sur l'île de Kikaigashima ;
 Kikai, un bourg situé à Kikaigashima, une île japonaise des îles Ryūkyū ;
 Kikai, une nouvelle graphique de Yukito Kishiro sous forme de manga, datant de 1984, publié dans un dōjinshi ;
 Hiroh Kikai, un photographe japonais né en 1945.
 est une franchise de télévision japonaise, créée par Shotaro Ishinomori, mettant en vedette le personnage principal Kikaider. Le tokusatsu est diffusé pour la première fois en .
Kamen Rider Kikai, un Kamen Rider de l'an 2121 dans la série télévisée Kamen Rider Zi-O.